Kangaarsuup Ikkarlussua bezeichnet:
 Kangaarsuup Ikkarlussua (Insel, Maniitsoq) (auch Ikkarlussuaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangaarsuup Ikkarlussua (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland